Монона има више значења:
 Округ Монона (Ајова)
 Монона (Ајова)
 Монона (Висконсин)